La Serie A 1910/11 fue la 14.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto
 FC Zürich 1-0 Grasshopper Club Zürich

Central

Oeste

Desempate por el primer puesto
 Servette Genf 11-1 Cantonal Neuchatel

Final

Young Boys Bern ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1911
Fútbol en 1910
Fútbol en 1911
Suiza en 1910
Suiza en 1911